Cour suprême de justice (CSJ) peut désigner :
 Cour suprême de justice, de la République démocratique du Congo ;
 Cour suprême de justice, de Colombie.
 Cour suprême de justice , en France, sous le régime de Vichy (1940-1944).